Matassa ingarbugliata (A Tangled Web) – romanzo di Lucy Maud Montgomery del 1931
 Il dilemma di Daisy Bland (A Tangled Web) – romanzo di Nicholas Blake del 1956
 La tela del desiderio (A Tangled Web) – romanzo di Judith Michael del 1995
 L'astuzia di Sally (A Tangled Web) – romanzo di Rebecca Baldwin